John Harmar kan syfta på:

 John Harmar den äldre (omkring 1555–1613), engelsk klassisk filolog 
 John Harmar den yngre (omkring 1594–1670), engelsk klassisk filolog